Cold Blood steht für:

 Cold Blood (Band), US-amerikanische Band
 Cold Blood (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie 
 Cold Blood – Kein Ausweg. Keine Gnade., US-amerikanisch-französischer Film von Stefan Ruzowitzky (2012)

Siehe auch:
 In Cold Blood